Совхоза «Павловка» — посёлок в Грибановском районе Воронежской области.

Входит в состав Посевкинского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Лесная,
 ул. Молодёжная,
 ул. Садовая,
 ул. Строительная,
 ул. Тихая,
 ул. Центральная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Грибановского района